Финал Кубка УЕФА 1979 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1978/79, 8-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 9 мая 1979 года, на стадионе «Црвена звезда» в Белграде. Ответный матч состоялся 23 мая 1979 года, на стадионе «Райнштадион» в Дюссельдорфе. В матче встретились югославская «Црвена звезда» и западногерманская «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1978/1979

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира 

1979
Кубок УЕФА
Май 1979 года
Кубок УЕФА 1979
Кубок УЕФА 1979
Международные спортивные соревнования в Белграде
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Международные соревнования по футболу в Германии
События 9 мая
События 23 мая
Международные соревнования по футболу в Югославии